Литвинова, Анна:
 Литвинова, Анна Васильевна (1912—1975) — украинская советская театральная актриса, заслуженная артистка УССР.
 Литвинова, Анна Витальевна  (род. 1971) — российский писательница, соавтор писательского тандема «Анна и Сергей Литвиновы».
 Литвинова, Анна Владимировна (1983—2013) — российская топ-модель, победительница конкурса Мисс Вселенная Россия-2006.